Атлетска такмичења на Летњим азијским играма су на програму од првих  Летњих азијских игара 1951. одржаних у  Њу Делхију у Индији и одржавају се до данас.

Летње Азијске игре

Дисциплине

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Везе
Интернационални атлетски шампионати и игре
Листа рекорда у атлетским дисциплинама на Азијским играма

Спољашње везе
Medallists from previous Asian Games - Athletics

Атлетика на Азијским играма